Moutmolen De Palmboom (molen) in Schiedam (voorheen molen De Nieuwe Palmboom)
 Museum de Dubbelde Palmboom in Delfshaven
 Historisch brouwershuis In de Palmboom in het Belgische Diest